Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Italiacom Open páros mérkőzéseit.

A címvédő a Sara Errani–Roberta Vinci-páros volt, de ezen a versenyen csak egyéniben indultak el. A tornagyőzelmet a Renata Voráčová–Barbora Záhlavová-Strýcová-kettős szerezte meg, a 104 percig tartó fináléban 7–6(5), 6–4-re felülmúlva a Darija Jurak–Marosi Katalin-duót.

A két cseh játékos a 2010-es linzi verseny után második közös sikerüket érték el, Záhlavová-Strýcovának összességében ez már a tizenhetedik, Voráčovának a nyolcadik WTA-győzelme volt párosban. Marosi a második döntőjét játszotta, 2009-ben Estorilban Sharon Fichman oldalán volt finalista, de akkor sem sikerült nyernie. Jurak először jutott WTA-döntőbe.

Kiemeltek
  'Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová
  Darija Jurak /  Marosi Katalin (döntő)
  Vera Dusevina /  Gallovits-Hall Edina (elődöntő)
  Jelena Bovina /  Alizé Cornet (negyeddöntő)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források 
 Eredmények

P